Chesterfield County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Chesterfield County (South Carolina)
Chesterfield County (Virginia)